Céline Monsarrat (1954-), actrice et dramaturge française ;
 François Monsarrat (1900-1972), homme politique français ;
 Nicholas Monsarrat (1910-1979), romancier britannique.